Monte Carlo kan avse:

Monte Carlo – ett område i Monaco
Monte Carlo (kommun) – en kommun i Brasilien
Monte Carlo-rallyt – en rallytävling
Monte Carlo Masters – en tennisturnering
Monte Carlometoden – en metod för numerisk analys
Monte Carlo-baletten – ett balettkompani
Monte Carlo (musikgrupp) – ett svenskt dansband
"Monte Carlo" (sång) – en musiksingel av det svenska dansbandet Larz-Kristerz
"Monte Carlo" (låt) – en melodifestivallåt framförd av Carli Tornehave
Monte Carlo (film, 2012) – en film med Selena Gomez, Katie Cassidy och Leighton Meester
Monte Carlo – en före detta restaurang och nattklubb i Stockholm, se Hästhuvudet 13

Se även
Montecarlo